Gummischrot bezeichnet:

 Gummigeschosse, eine spezielle Art von Munition
 im Recycling zerkleinerte Gummimaterialien, die als Füllstoff genutzt oder zu Matten gepresst werden